Ansion es el planeta en el universo de La Guerra de las Galaxias que Obi-Wan Kenobi y Anakin Skywalker visitaron para resolver una disputa fronteriza justo antes de Star Wars: Episode II - Attack of the Clones (22 BBY). Había rumores de que Ansion se retiraría de la República galáctica y se uniría al creciente movimiento separatista, y los Jedi fueron enviados para hacer frente a este problema.

Ansion está cubierto de pastizales que tienen una gran variedad de vida silvestre, incluyendo kyren y suubatar. Dos grupos principales de ansionanos habitan el planeta: las personas que viven en la ciudad y sus hermanos nómadas del Alwari. Los pequeños Gwurran son otra raza que encontró que vivir de manera primitiva en esta tierra.

Referencias 

Planetas de Star Wars

en:List of Star Wars planets (A–B)#Ansion